Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MB ⇒  Matki Boskiej lub Matki Bożej):

 Parafia NMP Nieustającej Pomocy w Boguszycach
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Błażkowej
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dalachowie
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jasnej Polanie
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Libiążu
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Lublinie
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łodzi (polskokatolicka)
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi (rzymskokatolicka) 
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi (katolicka mariawitów)
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Michałowie
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu
 Parafia prokatedralna Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pogorzeli
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sowinie
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starczy
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Stoczku (mariawicka, pozakonfesyjna)
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szopienicach
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie (rzymskokatolicka)
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie (starokatolicka mariawitów)
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie (katolicka mariawitów)
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zgierzu (starokatolicka mariawitów)
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zgierzu (katolicka mariawitów)

Zobacz też 
 kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 parafie pod wezwaniem św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny

!